Eurolega o Euroleague può riferirsi alle seguenti competizione sportive di club europee:

 Euroleague Basketball – massima competizione europea di pallacanestro maschile
 EuroLeague Women – massima competizione europea di pallacanestro femminile
 Eurolega – massima competizione europea di hockey su pista
 Eurolega – massima competizione europea di hockey in-line